

Literatura 
 Hunted (livro) - Livro de 2009.

Televisão 
 Hunted (The Walking Dead) - Episódio da série de televisão The Walking Dead.